Pouillon (Landy) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Pouillon (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny